Иван Рахунек (; , Злин, Чехословакия) — чешский хоккеист, нападающий. Воспитанник клуба «Злин». Чемпион мира среди молодёжных команд 2001 года. Брат Карела Рахунека и Томаша Рахунека.

Карьера 
Иван Рахунек известен по выступлениям за родной клуб «Злин». Также играл в Швейцарии, Финляндии, Словакии.

В составе молодёжной сборной Чехии в 2001 году стал чемпионом мира.

За сборную Чехии провёл 47 матчей, забросил 4 шайбы. За сборную играл вместе со старшим братом Карелом.

Последним клубом Ивана Рахунека был «Зубр» из Пршерова, выступающий в чешской первой лиге.

Достижения 

 Чемпион мира среди молодёжи 2001

 Чемпион Словакии 2015

 Бронзовый призёр чешской Экстралиги 2002 и 2014

Статистика 

 Чешская экстралига — 719 игр, 323 очка (144 шайбы + 179 передач)
 Сборная Чехии — 47 игр, 11 очков (4+7)
 Словацкая экстралига — 40 игр, 29 очков (8+21)
 Вторая немецкая лига — 39 игр, 17 очков (7+10)
 Еврокубки (European Trophy) — 21 игра, 7 передач
 Первая чешская лига — 16 игр, 6 передач
 Хоккейная лига Онтарио — 15 игр, 4 очка (2+2)
 Швейцарская национальная лига Б — 6 игр, 6 очков (3+3)
 Чемпионат Финляндии — 6 игр, 2 передачи
 Всего за карьеру — 909 игр, 405 очков (168+237)

Примечания 
Хоккейные нападающие
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Злин»
Игроки «Уинсор Спитфайрз»
Игроки ХК «Мотор» Ческе-Будеёвице
Игроки ХК «Орли Зноймо»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Мартиньи»
Игроки ХК «Спорт»
Игроки ХК «Кошице»
Игроки ХК 36 Скалица
Игроки ХК «Энергия» Карловы Вары
Игроки ХК «Равенсбург»

Ссылки 

 Профиль на сайте чешского хоккея
 Профиль на eliteprospects.com
 Статистика на hockeydb.com